Рибокур, Альбер (1845—1893) — французский математик, специалист по дифференциальной геометрии. 
 Рибокур, Эдуард де (1865—1936) — французский академик, философ, врач, обладатель докторской степени по философии, преподаватель Сорбонны.